Cremona steht für:

 Cremona, italienische Stadt in der Lombardei
 Provinz Cremona, eine Provinz in der Region Lombardei
 Cremona (Alberta), kanadische Gemeinde in der Provinz Alberta
 (486) Cremona, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Cremona (Mondkrater), ein Krater des Erdmondes
 Cremonaplan, ein grafisches Lösungsverfahren in der Statik

Cremona ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio da Cremona, genannt il Cremonese (tätig 1547–1550), italienischer Holzschneider
 Ena Cremona (* 1936), maltesische Juristin und Richterin am Gericht der Europäischen Union
 Gerhard von Cremona (1114–1187), italienischer Mathematiker
 Girolamo da Cremona, italienischer Miniaturist
 John Cremona (1918–2020), maltesischer Jurist, Lyriker und Sachbuchautor
 Joseph Anthony Cremona (1922–2003), britischer Romanist
 Liutprand von Cremona (920–972), Historiker, Diplomat und Bischof von Cremona
 Luigi Cremona (1830–1903), italienischer Mathematiker
 Orazio Cremona (* 1989), südafrikanischer Kugelstoßer
 Paul Cremona (* 1946), maltesischer Geistlicher und Erzbischof von Malta
 Vicki Ann Cremona, maltesische Theaterwissenschaftlerin und Diplomatin